Lorry steht für:

 Lorry-Rail S.A., luxemburgische Transportgesellschaft

Orte:
 Lorry-lès-Metz, französische Gemeinde im Département Moselle
 Lorry-Mardigny, französische Gemeinde im Département Moselle

Lorry ist der Familienname folgender Personen:
 Anne-Charles Lorry (1726–1783), französischer Arzt
 Michel-François de Couët du Vivier de Lorry (1727–1803), französischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von La Rochelle 

Siehe auch:
 Lori
 Lorie
 Lory